

Patronyme 
 Michel Marie Emile Joseph Sevrin (1933-), général d'armée français ;
 Oscar Sevrin (1884-1975), prêtre jésuite belge.